Александар Кнежевић може бити:
Александар Кнежевић (рукометаш)
Александар Кнежевић Кнеле